Friedrich Epp ist der Name von

* Friedrich Epp (Maler) (um 1786–1813), deutscher Maler, Restaurator und Kopist
 Friedrich Epp (Sänger) (1747–1802), deutscher Tenor